Alexander Souter – biblista, latinista e grecista scozzese
 David Souter – giurista statunitense
 Joseph Alfred Souter – cantautore e chitarrista statunitense